Název Lešanský potok má více vodních toků:

 Lešanský potok (přítok Krounky) – levostranný přítok Krounky v okrese Chrudim
 Lešanský potok (přítok Romže) – pravostranný přítok Romže v okrese Prostějov